Epler ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Epler (1891–1965), polnischer Brigadegeneral im Zweiten Weltkrieg
 Bernd Epler (* 1949), deutscher Mittelstreckenläufer
 Ernst Epler (1912–1985), österreichischer Journalist und Autor
 Heinrich Epler (1846–1905), deutscher Bildhauer
 Rain Epler (* 1977), estnischer Politiker und Unternehmer

Sonstiges:
 Epler-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Eppler